2115 Label – polska wytwórnia hip-hopowa z siedzibą w Warszawie. Wśród zakontraktowanych artystów wytwórni znajdują się m.in. raperzy: Bedoes 2115, White 2115, Kuqe 2115, Flexxy 2115 i Blacha 2115 wchodzący w skład grupy 2115. Do 2115 należeli również: Łowicz, Adooble, Pablo, Maxxy, Athletico, Kubi Producent, Sapi Tha King, Drozd, Majki, Menago Flex, Filippo, Starku  

Założycielem wytwórni jest Bedoes 2115. Pierwszym albumem wydanym nakładem wytwórni jest Rodzinny Biznes autorstwa 2115.

Historia 
W 2015 roku Bedoes 2115 poznał się z czterema innymi chłopakami, których łączyła wspólna pasja do muzyki. Bedoes już wtedy obiecał całej reszcie, że jeszcze kiedyś otworzą swoją wytwórnie. Po wielu sukcesach Bedoesa w wytwórni SBM Label, Bedoes postanowił odejść i stworzyć własną wytwórnię o nazwie 2115 Label. Z SBM Label odszedł również White 2115, tym samym dołączając do 2115 Label. Również do wytwórni dołączył Blacha 2115 wydający niegdyś w NewBadLabel, Flexxy 2115 oraz Kuqe 2115 którzy wydawali tylko w ramach 2115 lub gościnie u innych wykonawców. W grudniu 2022 roku ukazał się ich pierwszy album, który pokrył się podwójną platynową płytą.

Katalog albumów 

Muzyka w Warszawie
2115

Przypisy